Le Championnat de Belgique de football Division 3 1971-1972 est la  édition du championnat de troisième niveau national de football en Belgique. Il conserve le même format que la saison précédente, à savoir deux séries de 16 équipes, qui se rencontrent deux fois chacune pendant la saison. Les deux champions sont promus en Division 2, tandis que les deux derniers de chaque série sont relégués en Promotion.

Dans la série A, les promus du KSC Lokeren devancent le RAEC de Mons et le White Star Lauwe et décroche son deuxième titre consécutif pour accéder à la Division 2. Dans l'autre série, le Patro Eisden et le K. FC Winterslag sont au coude à coude durant toute la saison et terminent à égalité de points et de victoires. Un test-match est organisé sur terrain neutre pour les départager et voit la victoire de Winterslag, qui monte ainsi en deuxième division.

Les places de relégables de la série A échouent au K. Willebroekse SV et à l'Excelsior Mouscron. Dans la série B, Wavre Sport, néo-promu, ne peut éviter la dernière place et redescend en Promotion après une saison. Il est accompagné par le K. SC Maccabi Antwerp.

Clubs participants 
Les dénominations des clubs sont celles employées à l'époque. Les matricules renseignés en gras indiquent les clubs qui existent toujours aujourd'hui.

Série A 
{| class="wikitable sortable"
|+Clubs participant à la saison 1971-1972 du championnat de Division 3 - Série A
|-
! scope="col" style="background-color:" | #
! scope="col" style="background-color:" | Nom
! scope="col" style="background-color:" |  
! scope="col" style="background-color:" | Ville
! scope="col" style="background-color:" class="unsortable" | Stades
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
|-
|- style="background:;"
| 1||  ||align="center"| 53|| Ostende ||  || 1971-1972 () ||  saisons ||  Division 1, 

|- style="background:;"

| 2||  ||align="center"| 225 || Zottegem ||  || 1971-1972 () ||  saisons ||  Division 2 
|-

| 3||  ||align="center"| 31 || Ostende ||  || 1964-1965 () ||  saisons ||   Série B
|-

| 4||  ||align="center"|  36 || Tournai ||  ||  1970-1971 () ||  saisons ||   Série B
|-

| 5|| ||align="center"| 44 || Mons ||  || 1961-1962 () ||  saisons ||   Série B
|-

| 6||  ||align="center"| 51 || Forest ||  || 1968-1969 () ||  saisons ||   Série B
|-

| 7||  ||align="center"| 56 || Menin ||  || 1968-1969 () ||  saisons ||   Série B
|-

| 8|| ||align="center"|  81 || Audenarde ||  || 1970-1971 () ||  saisons ||  Série B

|-

| 9||  ||align="center"| 85 || Willebroek ||  || 1967-1968 () ||  saisons ||   Série B
|-

|10||  ||align="center"| 90 || Alost ||  || 1966-1967 () ||  saisons ||   Série B
|-

|11||  ||align="center"| 224 || Mouscron ||  || 1963-1964 () ||  saisons ||   Série B
|-

|12||  ||align="center"| 535 || Lauwe ||  || 1965-1966 () ||  saisons ||   Série B
|-

|13|| ||align="center"| 134 || Roulers || {{nobr|t Motje}} || 1960-1961 () ||  saisons ||   Série B|-

|15||  ||align="center"| 211 || Hamme ||  || 1962-1963 () ||  saisons ||   Série B|-

|15||  ||align="center"| 3855 || Puurs ||  || 1967-1968 () ||  saisons ||   Série B|- style="background:;"

|16|| ||align="center"| 282 || Lokeren ||  || 1971-1972 () || saisons || Prom D. ''

|-

|}
 Localisation des clubs 

 Série B 

 Localisation des clubs 

 Classements et Résultats 

 Série A 

 Classement final 

 Résultats des rencontres 
Avec seize clubs engagés,  sont au programme de la saison

 Série B 

 Classement final 

 Résultats des rencontres 
Avec seize clubs engagés,  sont au programme de la saison

 Test-match pour le titre - Série B 
Un test-match est organisé pour départager les deux premiers et désigner le champion de série B. Après deux prolongations (2 x 15 min + 2 x 7 min 30), l'égalité persiste. Le match doit être rejoué.

Le "replay" voit la victoire du K. FC Winterslag, qui est promu en Division 2.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les deux champions de série sont promus.

 Barrage des deuxièmes 

Un test-match est organisé afin de départager les clubs ayant terminé à la  de leur série. Le but est de « classer » ces formations dans le cas où une place se libère dans les divisions supérieures.

Aucune place ne se libère, ...... n'est pas promu.

 Meilleurs buteurs 
 Série A : ?
 Série B''' : ?

Récapitulatif de la saison

Admission et relégation 
Le K. SC Lokeren et le K. FC Winterslag  montent en Division 2, d'où sont relégués le R. CS verviétois et le Waterschei THOR.

Le K. Willebroekse SV, l'Excelsior Mouscron, le K. SC Maccabi Antwerp et Wavre Sport sont renvoyés en Promotion, d'où sont promus le Racing Jet Bruxelles, le Stade waremmien, le K. VV Looi Sport et le KV Courtrai.

En fin de saison, le Lierse et le Lyra fusionnent, laissant une place vacante en Division 3. Un tour final entre les deuxièmes de chaque série de Promotion est organisé pour désigner un montant supplémentaire. C'est le R. RC Gent qui remporte cette compétition et remonte en troisième division.

Débuts en Division 3 
Aucun club n'effectue ses débuts en Division 3 cette saison.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football de troisième division
D3
D3